Эль-Саусаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Асентехо. Занимает площадь 18,31 км². Население 8930 человек (на 2010 год).

Известные жители и уроженцы 
 Мария де Леон Белло-и-Дельгадо (1643—1731) — католическая монахиня; её мощи ежегодно 15 февраля выставляются на публичное обозрение.
 Паулино Риверо Бауте (род. 1952) — испанский политик, председатель правительства Канарских островов. Мэр Эль-Саусаля в 1979-2007 годах.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе